secesja – odłączenie się, zerwanie z czymś, wyodrębnienie się nowego państwa bez upadku dotychczasowego
 secesja – styl w sztuce i kulturze przełomu XIX i XX wieku
 secesja – kierunek w architekturze 
 Secesja – pismo literackie
 Secesja – nazwa grupy inteligencji warszawskiej

Zobacz też 
 Secesja awentyńska
 Secesja Wiedeńska – grupa artystyczna działająca w Wiedniu przełomu XIX i XX wieku